Лео́н-де-лос-Альда́ма (), или просто Лео́н () — город в Мексике, штате Гуанахуато, входит в состав муниципалитета Леон и является его административным центром.  Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила . Это самый крупный город в штате и четвертый по величине в стране.

Топонимика 
Название города составное: León было дано в честь Святого Себастьяна, покровителем которого был лев, так как город был основан в день этого святого — 20 января, а Aldama — дань памяти братьям Хуану и Игнасио Альдама, героям штата Гуанахуато в войне за независимость.

История 
12 декабря 1575 года вице-король Новой Испании Мартин Энрикес де Альманса издал указ о создании большого укреплённого поселения в этой долине. 20 января 1576 года Хуан Баутиста де Ороско основал деревню Леон, а уже в 1580 году он получил статус города.

25 апреля 1833 года на город обрушилась эпидемия холеры.

В тот же год с 18 на 19 июня город был затоплен. В результате этих двух событий множество человек погибло.

Персоналии 
 Асуэла, Франсиско Эспиноса — известный мексиканский поэт и писатель.

Города-побратимы 
  Леон, Испания

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Городской портал Леона
 Сайт городского зоопарка
 Сайт столичного парка Леона
 Información de León

Леон-де-лос-Альдама
Города-миллионеры Мексики